U 143 oder U-143 bzw. U143 steht für:

 SM U 143, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 143 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 143, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 
 U-143, eine Flugzeugkennung des Baumusters Pilatus P-2 bei der Schweizer Luftwaffe.

Abkürzung